Berghäusle bezeichnet

 eine Ortslage von Heuweiler, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 eine Ortslage von Stegen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 eine Ortslage von Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 eine Ortslage von Schonach im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Berghäusl